USF pode referir-se a:

 Unidade de Saúde Familiar - consiste numa pequena unidade funcional multiprofissional (médicos, enfermeiros e administrativos).
 Universidade São Francisco - uma instituição de ensino superior privada brasileira sediada em Bragança Paulista, São Paulo.
 Universidade de São Francisco - uma instituição de ensino superior privada norte-americana  sediada em San Francisco, Califórnia.

Desambiguações de siglas